Лохино — название населённых пунктов:

Россия 
 Лохино — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Лохино — посёлок в Путятинском районе Рязанской области.